Carlos Adrián Valdez(Montevideo, 2 de maio de 1983) é um futebolista uruguaio que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Boston River.

Carreira 
Valdez começou sua carreira no Nacional antes de ir para a Itália. Ele fez sua estréia na Serie A contra Empoli FC em 23 de outubro de 2005.

Valdez fez 7 jogos com a Seleção Uruguaia e jogou a Copa América de 2007.

Em 27 de julho de 2010, ele foi convocado para jogar um amistoso contra  Angola em Lisboa.

Títulos 
Nacional
Campeonato Uruguaio: 2002 e 2005

Peñarol
Campeonato Uruguaio: 2012–13, 2015–16

Prêmios indivuais 
 Melhor jogador do futebol uruguaio em 2011 pelo diário El País

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Boston River
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007